Sadia es el nombre artístico de Iván Sadia (Zamora, España, 12 de julio de 1974). Es un cantante, guitarrista y compositor de rock clásico en español. Tiene varios álbumes en su activo y actúa regularmente con su trío.

Biografía 
Sadia es un artista independiente de rock clásico en español. Apasionado, elegante y adictivo, son algunos de los adjetivos más repetidos para calificar su  estilo, donde se dan cita el rock and roll, el blues, y el rock sureño. En su música se aprecia el respeto por la tradición y, al mismo, tiempo, su sonido es fresco y contemporáneo.

Su profesionalidad y entrega se manifiesta en todo su trabajo, que gestiona de forma independiente. Como un artesano, da forma a sus canciones, realiza sus producciones discográficas y se echa a la carretera junto a su banda. Todo con la misma pasión. 

Whiskey, amor y blues es su álbum más reciente (2023). Diez canciones de rock clásico en español con mucho swing y buen hacer de la vieja escuela. 

Producido por Santiago Campillo (M-Clan, Los Rebeldes) en Niculina Records (Murcia), en el álbum han participado Iván Sadia (voz y guitarra), Santiago Campillo (guitarras y coros), Aure Martín (batería), Quili Sánchez (bajo), Julio Lobos (piano y órgano Hammond), Little Fonsi (armónica) y Celia Aroca y David Sooper (coros). 

El título del disco recoge la esencia del disco: canciones de alta graduación como Una noche más, Sal de mi cabeza o 20 toneladas que destilan rock and roll genuino; temas como El río, La herida o No volver, que muestran la parte más sentimental del disco; y Reina y bufón, Mujer cañón, Whisky, amor y blues o Rock sin roll donde el blues es el gran protagonista. 

La paciencia y la perseverancia han sido las claves del trabajo de Iván Sadia desde el principio. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años, y en su juventud lideró sus primeras formaciones en su Zamora natal. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando publicó el primer trabajo bajo su nombre, el EP Cruce de caminos, que tuvo muy buena acogida entre el público y la crítica especializada. Con él consiguió el premio en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FACYL 2014.

Su segundo trabajo, La flor del opio se publicó en 2018. Se trata de un disco coproducido junto a Hendrik Röver en sus estudios Guitar Town Recordings, en el que Sadia recupera el espíritu del blues y del rock de mediados de siglo en adelante. En él, además de su banda, participan músicos de la talla de Iñigo Uribe al piano y Lucas Albaladejo, músico de Loquillo, al órgano Hammond.

En septiembre de 2022 obtiene junto a su banda, formada por Aure Martín a la batería y Quili Sánchez al bajo, el 1º Premio en el Concurso de Bandas y Solistas de Salamanca, organizado por el Ayto. de Salamanca y los estudios Arcane Planet.

Discografía 
2023: Whiskey, amor y blues, (Autoproducido).

2018: La flor del opio, (Autoproducido).

2014: Cruce de caminos, (Autoproducido).

Enlaces externos 

 http://www.sadiaweb.com

Referencias 

Rock and roll
Blues
Guitarristas de blues